154-я бригада может означать:

Пехотные и стрелковые бригады 
 154-я пехотная бригада (бригадир — Генри У. Холдсворт) принимала участие в составе ХХХ британского корпуса во Втором сражении при Эль-Аламейне.
  — пехотная бригада 51-й пехотной дивизии Британской армии, принимавшая участие как Первой, так и во Второй мировых войнах. Впервые бригада была сформирована в 1908 году, после создания , как Аргайл-Сазерлендская бригада, а позже была переименована в 154-ю (3-ю горную) бригаду. Бригада была расформирована в 1919 году.
Вторично бригада была сформирована в 1928 году и принимала участие во Французской кампании. Расформирована в 1946 году.
 154-я общевойсковая бригада входит в состав  Южного военного округа Народно-освободительной армии Китая

Танковые бригады 
 154-я танковая бригада — бригада РККА, принимавшая участие в Великой Отечественной войне. Периоды  вхождения в Действующую армию: с 03.08.1942 по 24.08.1942 года, с 17.10.1942 по 23.12.1942 года. Переформирована в 69 танковый полк.

Артиллерийские бригады 
 154-я армейская пушечная артиллерийская бригада. Переформирована из 377-го пушечного артиллерийского полка. Период  вхождения в Действующую армию: с 04.10.1944 по 09.05.1945 годов.

Бригады ВМФ

Бригады подводных лодок 
 154-я отдельная бригада подводных лодок — соединение Подводных сил Черноморского флота, существовавшее в период с 1951 по 1960 годы.

Бригады береговых войск 
 154-я морская стрелковая бригада.

Бригады Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР и России 
 154-я отдельная радиотехническая бригада особого назначения, в/ч 13204 (г. Изобильный Ставропольского края)